Émile Labiche (1827-1922), avocat à la cour d'appel, sénateur et président du conseil général d'Eure-et-Loir ;
 Eugène Labiche (1815-1888), auteur dramatique français ;
 Georges-Louis-Jacques Labiche, dit Georges Duval (1777-1853) dramaturge français ;
 Jules Labiche (1826-1905), homme politique français ;
 Lissa Labiche (née en 1993), athlète seychelloise.